VMM ist eine Abkürzung für

 , de facto ein Minimal-Betriebssystem für einen Computer, das weitere Betriebssysteme virtualisiert ausführen und verwalten kann; siehe Hypervisor
 , englisch für Virtuelle Speicherverwaltung

VMM